Omoro (plaats), plaats in Oeganda
 Omoro (district), district in Oeganda
 Omoromeer, meer in Bolivië